Настопка () — литовская фамилия. Известные носители:

 Настопка, Кястутис (род. 1940) — литовский литературовед и литературный критик. 
 Настопка, Стасис (1881—1938) — российский и литовский военнослужащий, генерал-лейтенант литовской армии.